Reza Alipourshenazandifar, né le , est un grimpeur iranien, spécialisé dans la vitesse.

Biographie

Palmarès

Championnats du monde 
 2018 à Innsbruck, Autriche
  Médaille d'or en vitesse
 2016 à Paris, France
  Médaille d'argent en vitesse
 2014 à Gijón, Espagne
  Médaille de bronze en vitesse

Jeux mondiaux 
 2017 à Wrocław
  Médaille d'or en vitesse

Lien externe 
 

Grimpeur iranien
Grimpeur compétiteur
Naissance en avril 1994
Naissance à Qazvin